Эли́зия ( «выдавливание», «выталкивание»)

 Элизия в лингвистике
 Элизия в стихосложении
 Морской слизень Elysia chlorotica